«Кадуна Юнайтед» (Kaduna United) — нигерийский футбольный клуб из города Кадуны. Домашние матчи проводит на стадионе Ахмаду Бело, вмещающем 30,000 болельщиков и являющемся самым вместительным стадионом в Премьер-лиге из тех которые используются клубами.

Достижения клуба 
 Кубок Федерации (Нигерия)
 2010

Известные игроки 
  Эфи Амброс
  Джеймс Обиора

Примечания

Ссылки 
  о клубе на www.weltfussball.de

Футбольные клубы Нигерии
Кадуна (штат)